Ел Атаскадеро има више значења:

 Ел Атаскадеро (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Атаскадеро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Атаскадеро, Лос Гонзалез (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Атаскадеро (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атаскадеро (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атаскадеро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атаскадеро (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Атаскадеро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Атаскадеро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику